Palhuén puede referirse a:

 El nombre común de la planta Adesmia confusa.
 El nombre común de la planta Adesmia microphylla.